Жанна де Валуа () :

 Жанна де Валуа (1294–1342) — дочка Карла, графа де Валуа та Маргарити Анжуйської, одружена з Вільгельмом I Д'Авіла, графом Ено
 Жанна де Валуа (1304–1363) — дочка Карла, графа де Валуа та Катерини де Куртене, заміжня за Робером III Д'Артуа, графом Бомон-ле-Роже
 Жанна де Валуа (1343–1373) — дочка короля Франції Іоанна II і Бонни Люксембурзької, заміжня за королем Наварри Карлом II
 Жанна де Валуа (1391–1433) — дочка короля Франції Карла VI та Ізабелли Баварської, одружена з герцогом Бретані Жаном VI
 Жанна де Валуа (1435 — 1482) — дочка короля Франції Карла VII і Марії Анжуйской, одружена з герцогом де Бурбон Жаном II
 Жанна де Валуа (1464–1505) — дочка короля Франції Людовика XI і Шарлоти Савойської, одружена з королем Франції Людовіком XII, католицька свята
 Жанна де Валуа (1556–1556) — дочка короля Франції Генріха II та Катерини Медичі, померла не з'явившись на світ
 Жанна де Валуа (1756–1791) — графиня де Ламотт, французька авантюристка, відома шахрайською справою під назвою «справа про намисто».